I27 eller I 27 eller I-27 kan syfta på:

I 27 – en tidigare benämning på Gotlands infanteriregemente åren 1887–1927.
I-27 – en Interstate Highway i USA, se Interstate 27.